XXV розыгрыш Гран-при проходил с 7 июля по 6 августа 2017 года с участием команд из 32 стран мира. Победителем Гран-при в 12-й раз стала сборная Бразилии.

Участники и система соревнования 
Формат турнира был утверждён 14 сентября 2016 года в Лозанне. Впервые участие в Гран-при приняли 32 сборные: по 12 команд первого и второго дивизиона и 8 команд третьего дивизиона. Дебютировали на турнире сборные Камеруна, Венгрии, Тринидада и Тобаго, Франции и Венесуэлы, включённые в состав третьего дивизиона; после двухлетнего перерыва вернулась в число участников сборная Республики Корея, пополнившая второй дивизион. Из числа прошлогодних участников отказались от выступлений в новом розыгрыше Куба и Кения. Также отказался от участия Азербайджан, которого в третьем дивизионе заменила сборная Венесуэлы.

В рамках интерконтинентального раунда в первом и втором дивизионах команды за три недели провели 9 однокруговых мини-турниров с участием четырёх сборных в каждом. В третьем дивизионе сыграно 4 мини-турнира. Результаты матчей в каждом из дивизионов шли в общую турнирную таблицу.

В финальный раунд первого дивизиона вышли 6 команд, включая сборную Китая на правах его организатора. Участники «Финала шести» разбиты на 2 группы и по итогам матчей в один круг по две команды из каждой группы вышли в полуфинал. В финальных раундах второго и третьего дивизионов сыграли по 4 команды, включая организаторов — сборные Чехии и Австралии соответственно.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A1 (Анкара)

Группа B1 (Куньшань)

Группа C1 (Апелдорн)

Группа D1 (Сендай)

Группа E1 (Макао)

Группа F1 (Калининград)

Группа G1 (Гонконг)

Группа H1 (Бангкок)

Группа I1 (Куяба)

Самые результативные

Второй дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A2 (Русе)

Группа B2 (Неукен)

Группа C2 (Чиклайо)

Группа D2 (Алма-Ата)

Группа E2 (Островец-Свентокшиский)

Группа F2 (Сан-Хуан)

Группа G2 (Ричмонд)

Группа H2 (Сувон)

Группа I2 (Опатия)

Третий дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A3 (Агуаскальентес)

Группа B3 (Яунде)

Группа C3 (Каракас)

Группа D3 (Порт-оф-Спейн)

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи прошли со 2 по 6 августа в Нанкине.

Группа J1

Группа K1

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Аденизия, Аманда, Бия, Габи, Друссила, Карол, Макрис, Мара, Моник, Наталия, Роберта, Розамария, Суэлен, Тандара, в матчах интерконтинентального раунда также играла Наяне. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Катерина Бозетти, Лючия Бозетти, Сара Бонифачо, Анна Данези, Моника Де Дженнаро, Кристина Кирикелла, Сара Лода, Офелия Малинов, Алессия Орро, Беатриче Парроккьяле, Мириам Силла, Индре Сорокайте, Рафаэла Фолье, Паола Эгону, в матчах интерконтинентального раунда также играли Анастасия Гуэрра и Валентина Тироцци. Главный тренер — Давиде Маццанти.

 : Ана Антониевич, Ана Белица, Елена Благоевич, Тияна Бошкович, Бьянка Буша, Стефана Велькович, Бояна Живкович, Саня Малагурски, Тияна Малешевич, Бояна Миленкович, Бранкица Михайлович, Теодора Пушич, Милена Рашич, Йована Стеванович. Главный тренер — Зоран Терзич.

 : Ван Мэнцзе, Ван Юаньюань, Гао И, Гун Сянъюй, Дин Ся, Дяо Линьюй, Ли Цзин, Линь Ли, Лю Сяотун, Цянь Цзинвэнь, Чжан Чаннин, Чжэн Исинь, Чжу Тин, Юань Синьюэ, в матчах интерконтинентального раунда также играли Ван Юньлу и Яо Ди. Главный тренер — Ань Цзяцзе.

 : Николь Ауде Луттикёйс, Марет Балкестейн, Ивон Белин, Анне Бёйс, Ника Далдероп, Лаура Дейкема, Кирстен Книп, Николь Колхас, Робин де Крёйф, Селесте Плак, Тесса Полдер, Фемке Столтенборг, Мирте Схот, Маррит Яспер, в матчах интерконтинентального раунда также играла Бритт Бонгаэртс. Главный тренер — Джейми Моррисон.

 : Мишель Барч, Аманда Бенсон, Джастин Вонг-Орантес, Лорен Гиббемейер, Тетори Диксон, Андреа Дрюс, Мэдисон Кингдон, Меган Кортни, Карли Ллойд, Келли Мёрфи, Пейдж Тапп, Ханна Тапп, Сара Уилхайт, Майка Хэнкок, в матчах интерконтинентального раунда также играла Элизабет Макмэн. Главный тренер — Карч Кирай.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Чжу Тин — 53,64
  Тандара — 51,55
  Ника Далдероп — 50,85
  Тияна Бошкович — 50,60
  Паола Эгону — 46,84
 Блок (очки в среднем за сет)
  Лорен Гиббемейер — 1,22
  Бия — 0,82
  Аденизия — 0,71
  Робин де Крёйф — 0,60

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Лорен Гиббемейер — 0,56
  Марет Балкестейн — 0,50
  Тияна Бошкович — 0,41
  Селесте Плак — 0,40
  Ивон Белин — 0,40
 Защита (в среднем за сет)
  Джастин Вонг-Орантес — 3,67
  Елена Благоевич — 3,65
  Карли Ллойд — 3,56
  Офелия Малинов — 3,00

 Пас (в среднем за сет)
  Дин Ся — 8,44
  Офелия Малинов — 6,82
  Лаура Дейкема — 6,70
  Роберта — 6,12
  Ана Антониевич — 4,47
 Приём (процент эффективности)
  Мишель Барч — 73,02
  Лючия Бозетти — 63,64
  Катерина Бозетти — 61,46
  Суэлен — 54,12

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана доигровщица сборной Бразилии Наталия.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2017 год в волейболе